Unter dem Begriff Seegefecht von Algeciras versteht man zwei Seegefechte:

Erstes Seegefecht von Algeciras am 6. Juli 1801
Zweites Seegefecht von Algeciras am 12. Juli 1801